Lubovo est un toponyme qui peut désigner :
Lubovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Lubovo, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad.